

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3 
 Dębołęka – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. radziejowskim, w gminie Piotrków Kujawski 
 Dębołęka – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Brzeźnio 
 Dębołęka – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. wałeckim, w gminie Wałcz